Гигантораптор (лат. Gigantoraptor) — вымерший род гигантских тероподовых динозавров. Ископаемые остатки обнаружены в 2005 году в формации Ирен Дабасу, эрлианский бассейн, Внутренняя Монголия, КНР. Возраст формации является спорным. На основе остракод было предположено, что Ирен Дабасу является ровесником Немегтской формации и датируется 70 миллионами лет, хотя некоторые остатки динозавров указывают на возраст позднего сантонского века (84—86 миллионов лет назад).

История открытия и наименование 

С 2001 года в карьере возле Сайхангаоби, в Сунид-Цзоци, Внутренняя Монголия, были обнаружены многочисленные остатки зауроподов Sonidosaurus. В апреле 2005 года японское телевидение попросило китайского палеонтолога Сюй Сина воссоздать открытие остатков Sonidosaurus. Сюй должен был выкопать бедренную кость. Когда он очистил кость, он вдруг понял, что она принадлежит не завроподу, а неизвестному тероподу, по размерам не уступавшему альбертозавру. Операторам пришлось приостановить съёмку, чтобы закрепить удачную находку. Таким образом, открытие окаменелых остатков гигантораптора было задокументировано на плёнку.

В 2007 году Сюй и его коллеги назвали и описали типовой вид Gigantoraptor erlianensis. Родовое наименование происходит от латинского , «огромный», и , «вор, разбойник». Видовой эпитет содержит отсылку к бассейну Эрлиана.

Единственный известный типовой образец, LH V0011, был найден в слоях, датируемых сантонской эпохой мелового периода, около 85 миллионов лет назад. Он состоит из неполных и разрозненных остатков неполовозрелой особи, частичного скелета без черепа, но с нижней челюстью, единственного шейного позвонка, большей части спины и хвоста, а также бо́льшей части элементов передних и задних конечностей.

Описание 

Сюй с коллегами отнесли гигантораптора к инфраотряду овирапторозавров, группе, названной в честь овираптора. Однако, по сравнению с другими представителями группы, гигантораптор был гораздо крупнее, в три раза длиннее и примерно в 35 раз массивнее самого большого ранее обнаруженного овирапторозавра Citipati. Сюй оценил длину животного в 8 метров, а массу в 1400 килограммов. В 2010 году Грегори С. Пол дал собственную оценку массы динозавра — свыше 2 тонн.

Беззубые нижние челюсти гигантораптора слиты в широкую лопатовидную челюсть. Они указывают, что ненайденный череп рептилии был свыше полуметра длиной и также не имел зубов. Вероятно, череп был оснащён роговым клювом. Передние хвостовые позвонки имеют очень высокие остистые отростки и сильно пневматизированы глубокими плевроцелями. Средняя секция относительно короткого хвоста удерживается длинными презигапофизами. Задняя часть хвостовых позвонков облегчалась губчатой костью. Передние конечности довольно длинные из-за удлинённых кистей. Плечевая кость значительно выгнута наружу и имеет округлую головку. Первая пястная кость очень короткая и несёт сильно отклонённый большой палец. Задние конечности также длинные из-за удлинённой нижней части ноги. Кость бедра относительно тонкая и короткая, с явными головкой и шейкой. Стопа крепкая, с большими изогнутыми когтями.

Прямых доказательств наличия перьевого покрова у гигантораптора нет, но Сюй и его коллеги (2007) обсуждали вероятное наличие перьев у животного. Они признали, что, хотя гигантораптор и был представителем овирапторозавров (группы, включающей в себя оперённых динозавров каудиптерикса и протархеоптерикса), он вполне мог быть «голым», поскольку был в триста раз массивнее этих родов, а очень крупные животные могут полагаться на свою массу для регулирования температуры тела. Тем не менее, учёные предположили, что, по крайней мере, перья на передних конечностях гигантораптор сохранял, поскольку их предполагаемые функции — демонстрация или укрывание яиц во время высиживания — не связаны с терморегуляцией.

Классификация 
В 2007 году Сюй с коллегами отнесли гигантораптора к семейству овирапторид, к базальной позиции. Анатомия гигантораптора включает в себя диагностические особенности овирапторозавров. Тем не менее, он также включает в себя несколько черт, присущих более продвинутым эуманирапторных динозавров, такие, как: соотношение передних конечностей к задним в 60 %; отсутствие расширенного дистального края лопатки, а также отсутствие четвёртого вертела (трохантера) бедренной кости. Несмотря на свои размеры, гигантораптор напоминал птицу сильнее, чем свои более мелкие сородичи.

Более поздний анализ 2010 года выявил принадлежность гигантораптора к семейству ценагнатид, а не овирапторид. Филогенетический анализ, проведённый Lemanna с соавт. (2014), подтвердил, что гигантораптор был базальным ценагнатидом. Приведённая ниже кладограмма отражает филогенетическое положение гигантораптора в пределах семейства ценагнатид, исходя из анализа Н. Лонгрича и др. 2013 года.

Палеобиология 

Пища, которой питался гигантораптор, на данный момент неизвестна. Хотя предполагается, что некоторые овирапторозавры, такие, как каудиптерикс и инцисивозавр, были по большей части растительноядными, длинные задние лапы гигантораптора явно приспособлены к быстрому передвижению (он был проворнее более крупного и менее гибкого тарбозавра), а также огромные когти — комбинация, которая, как правило, не встречается у травоядных крупного размера. Грегори С. Пол предположил, что гигантораптор был всё же растительноядным животным, а скорость использовал, чтобы избегать хищников.

Образец имеет выдвинутые окостенения и годовые кольца на малоберцовой кости, которые указывают, что динозавру было одиннадцать лет, когда он умер. По-видимому, гигантораптор достиг ранней молодости в возрасте семи лет, и, вероятно, вырос бы гораздо больше, достигнув зрелости. Это указывает на гораздо более быстрый, в сравнении с большинством крупных нептичьих теропод, темп роста.

Существование гигантских овирапторозавров, подобных гигантораптору, объясняет несколько ранних азиатских находок очень крупных, длиной до 53 сантиметров, окаменелых яиц Macroelongatoolithus carlylensis. Они были отложены в огромные гнёзда диаметром в три метра. Присутствие Macroelongatoolithus в Северной Америке указывает на то, что крупные овирапторозавры жили и там, хотя никаких ископаемых остатков найдено не было.

Примечания

Ссылки 
 news@nature.com: «Giant bird-like dinosaur found».
 Wired Science Scientists Discover 3,000-Pound Gigantoraptor Dinosaur in Mongolia
 Fleshed-out restoration of a Gigantoraptor erlianensis. Credit: Julius T. Csotonyi

Ценагнатиды
Динозавры Азии
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2007 году
Таксоны, описанные Сюй Сином